Грегуровець — населений пункт у Хорватії, в Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Крапинське Топлице.
 Грегуровець — населений пункт у Хорватії, в Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Миховлян.
 Грегуровець — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Светі-Петар-Ореховець.